Ра́гнар Си́гурдссон, Рагнар Сигюрдссон (; 19 июня 1986, Рейкьявик) — исландский футболист, защитник клуба «Филкир» и сборной Исландии.

Карьера

Клубная 
Рагнар начал профессиональную карьеру на родине в клубе «Филкир». В 2006 году он перешёл в шведский «Гётеборг». 6 апреля 2007 года футболист дебютировал в Аллсвенскане. В 2007 году Рагнар сыграл 26 матчей в чемпионате Швеции и помог «Гётеборгу» занять первое место по итогам сезона 2007. После удачного дебюта в Швеции, исландский футболист попал в сферу интересов клубов из Франции, Англии, Италии и Германии. Спортивный директор «Гётеборга» Хокан Мельд отметил, что клуб может получить за талантливого защитника около 3 млн евро. Но Рагнар остался в шведском клубе и в следующем сезоне провёл 29 матчей из 30 в Аллсвенскане. В 2008 году клуб из Гётеборга финишировал на третьем месте в чемпионате, выиграл Кубок и Суперкубок Швеции. Рагнар Сигурдссон оставался в «Гётеборге» до 2011 года. За пять сезонов в этом клубе он выходил на поле в 125 матчах и забил 12 голов"

30 мая 2011 года подписал четырёхлетний контракт с датским клубом «Копенгаген». Сумма сделки составила около 5,5 млн. датских крон.

16 января 2014 года был продан российскому клубу «Краснодар». В составе «Краснодара» провёл 86 официальных матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативных передачи.

23 августа 2016 года подписал двухлетний контракт с английским «Фулхэмом». 3 августа 2017 года «Рубин» арендовал Сигурдссона на год.

18 января 2018 года подписал контракт с российским клубом «Ростов».

1 января 2020 года ФК «Ростов» объявил о расторжении контракта с Сигурдссоном по обоюдному согласию сторон.

18 января 2021 года подписал контракт с украинским «Рухом» (Львов) сроком на полгода с возможностью продления ещё на 1 год. 8 марта 2021 года дебютировал в составе «Руха» в рамках Премьер-лиги Украины, выйдя в стартовом составе в домашнем матче против черниговской «Десны» (0:4). На 21-й минуте из-за ошибки Сигурдссона, который неудачно выбил мяч, Тотовицкий сделал пас на Чепурненко, который точно пробил по воротам — 0:1; на 46 минуте был заменен на Романа Гагуна.

В сборной 
Рагнар является игроком сборной Исландии с 2007 года. Его дебют за национальную команду состоялся в августе 2007 года в товарищеской встрече с Канадой. 27 июня 2016 года Сигурдссон во время матча 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года забил гол в ворота сборной Англии. В итоге его сборная победила 2:1 и вышла в 1/4 турнира, а Рагнар был признан лучшим игроком матча.

Достижения 
 Гётеборг
 Чемпион Швеции: 2007
 Обладатель Кубка Швеции: 2008
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2008
 Финалист Кубка Швеции: 2007, 2009
 Финалист Суперкубка Швеции: 2009, 2010

 Копенгаген
 Чемпион Дании: 2012/13
 Обладатель Кубка Дании: 2011/12

 Краснодар
 Финалист Кубка России: 2013/14
 Бронзовый призёр Чемпионата России 2014/15

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Филькир»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Рух» Львов